Brüning-Sudhoff steht für:
 Hof Brüning-Sudhoff, siehe Liste der Baudenkmäler im Stadtbezirk Münster-Hiltrup

Personen:
 Josef Brüning-Sudhoff (1866–1951), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum)